Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2003/2004.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 10e plaats met 39 punten. RSC Anderlecht werd kampioen met 81 punten.
 In de Intertoto Cup bereikt Lierse de 3e ronde, waarin het wordt uitgeschakeld door SC Heerenveen. 
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/8e finale uitgeschakeld door Germinal Beerschot na het nemen van strafschoppen.

Spelerskern

Transfers

Zomer

Winter

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League

UEFA Intertoto Cup

Lierse werkte de wedstrijd af met de B-kern, met Rik Van De Velde en Eric Van Meir als coaches.
Opstelling Lierse: Yannick Dierick - Nicolas Timmermans - Toon Glassée - Stephane Rongé - Timothy Heylen - Maxence Coveliers - Timothy Dreesen - Archie Thompson - Kevin Dijck - Stijn Janssens - Issame Charai
Vervangingen: 46' Charai Jürgen Raeymaekers - 75' Thompson Kenny Rugois - 80' Dijck Cédric Medard

Lierse werkte de wedstrijd af met de B-kern.

Opstelling Lierse: Van der Straeten - Fassotte - De Roeck - Kacic  - Crasson  - Wils - Snoeckx - Schaessens  - Huysegems - Frigard  - Coveliers 
Vervangingen: 60' Fassotte Sels - 60' Crasson Timmermans - 70' Schaessens Delorge

Opstelling Lierse: Van der Straeten - Nikolovski - De Roeck  - Kacic - Crasson  - Wils - Snoeckx - Schaessens - Huysegems  - Delorge - Sels
Vervangingen: 35' Sels Koné - 65' Crasson Timmermans - 65' Nikolovski Fassotte

Opstelling Lierse: Mardulier - Tohoua - Schaessens - Fasotte  - Wils - Snoeckx - Sels - Huysegems - Frigard - Crasson - Nikolovski
Vervangingen: 58' Huysegems Koné - 58' Crasson Timmermans - 58' Schaessens Delorge

Opstelling Lierse: Vanderstraeten - Schaessens - Kacic - Mitu  - Wils - Snoeckx  - Delorge - Huysegems  - Koné - Crasson  - Nikolovski
Vervangingen: 74' Delorge Frigard - 74' Crasson Timmermans - 78' Nikolovski Sels

Beker van België

''Bij een 2-2 stand scoort Lierse terwijl een speler van Millen al dan niet geblesseerd op de grond ligt. Millen beschouwt dit als een inbreuk tegen de ongeschreven "Fair play-wetten" in het voetbal. Lierse gaat akkoord om de wedstrijd te herspelen.

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2003/04